Isa kan syfta på följande:

 Isa, en muslimsk profet
 Industry Standard Architecture, en standard för expansionsplatserna i äldre PC-datorer
 Microsoft Internet Security and Acceleration Server, en Microsoft Windows-serverprodukt
 Invest in Sweden Agency
 Instruction Set Architecture
 förvara på is, se frappering
 Isa (namn), ett förnamn
 Isa Tengblad, ofta bara kallad Isa, en svensk artist
 Intelligent hastighetsanpassning
 Inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning
 Madinat 'Isa, ort i Bahrain
 Isa (Kagoshima) i Japan